Witalij Dmitrijewicz Puchkało ( ur. 9 września 1992) – kazachski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 15 stycznia 2014 roku, podczas zawodów Mistrzostw Kazachstanu w miejscowości Ałmaty, gdzie uplasował się na 15. pozycji w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 19 lutego 2017 roku w estońskiej miejscowości Otepää, gdzie na dystansie 15 km stylem klasycznym uplasował się na 44. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w norweskim Beitostølen, na dystansie 30 km stylem dowolnym uplasował się na 26. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992